El término Güemes puede referirse a:

Divisiones Administrativas 

 Güemes, localidad de la provincia de Chubut, Argentina;
 General Güemes, localidad de la provincia de Salta, Argentina;
 Villa General Güemes, localidad de la provincia de Formosa, Argentina;
 Departamento General Güemes, división administrativa en la provincia de Salta, Argentina;
 Departamento General Güemes, división administrativa en la provincia de Chaco, Argentina;
 Refugio General Martín Güemes, dos refugios existentes en la Antártida Argentina;

 Güemes, localidad de la comunidad autónoma de Cantabria, España;

 Güémez, municipio del estado de Tamaulipas;
 Güémez, localidad del estado de Tamaulipas, cabecera del municipio anterior;

Personalidades 
 Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, noble, militar y administrador colonial español;
 Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, virrey de la Nueva España, hijo del anterior;
 Martín Miguel de Güemes, caudillo, militar y héroe de la independencia argentina;
 María Magdalena "Macacha" Güemes, patriota argentina, hermana del anterior;
 José Güemes, político argentino, hermano de los dos anteriores;
 Martín Güemes y Puch, político argentino, hijo del general;
 Martín Gabriel Güemes, político argentino, nieto del general e hijo del anterior;
 Adolfo Güemes, político argentino, nieto del general y primo del anterior;
 Jaime Güemes Heras, botánico español;
 Juan José Güemes, político español ex-consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid;

Deporte 
 Club Atlético Güemes, institución deportiva de Santiago del Estero, Argentina;

Islas 
 Isla Guemes, isla del archipiélago de las Islas San Juan, Estados Unidos;
 Isla Güemes, en las islas Malvinas;

Transporte 
 Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, aeropuerto de la ciudad de Salta, Argentina;
 General Martín Güemes (buque), buque tanque.

Otros 
 Promontorio Güemes, promontorio en las islas Malvinas.